Anneberg henviser til forskellige artikler:

 Anneberg – herregård beliggende i Odsherred.
 Anneberg (Halland) – en by i Halland.
 Anneberg (Småland) – en by i Småland.
 Anneberg Vandrerhjem – vandrerhjem og kursusejendom beliggende i Nykøbing Sjælland.

Se også
 Annaberg – en landkreis i Sachsen.